De massastart mannen op de Nederlandse kampioenschappen schaatsen afstanden 2017 werd gereden op vrijdag 30 december 2016 in ijsstadion Thialf te Heerenveen.

Titelverdediger was Willem Hoolwerf, hij viel nipt buiten de medailles. Gary Hekman won zijn eerste titel.

Uitslag 

mannen massastart
2017